356 км, 356-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.
По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 356 км — остановочный пункт Красноярской железной дороги в Кемеровской области. Код 886225.
 356 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Новгородской области. Код 055130.
 356 км — остановочный пункт Приволжской железной дороги в Астраханской области. Код 541645.
 356 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Костромской области. Код 304979.
 356 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 815215.
 356 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 692667.